Veliki Lipovec je lahko:
 Veliki Lipovec, Hrvaška
 Veliki Lipovec (Slovenija)